Potworowski ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav von Potworowski (1800–1860), polnischer Rittergutsbesitzer und Politiker in Preußen, Kämpfer für die polnische Unabhängigkeit
 Piotr Potworowski (1898–1962), polnischer Maler und Grafiker